Pojem Avigdor (: אֲבִיגְדוֹר) může označovat:
 Avigdor (mošav), zemědělská vesnice v Izraeli.
 Avigdor (jméno), osobní jméno hebrejského původu.
- toto jméno nosí mimo jiné následující lidé:
 Avigdor Lieberman, izraelský politik.
 Avigdor Kara, středověký rabín z Prahy.
 Ephraim Avigdor Speiser, americký archeolog.
 Avigdor Dagan (původním jménem Viktor Fischl), československý a izraelský spisovatel a diplomat.
 Avigdor Ben Gal, velitel Severního velitelství izraelské armády.
 Avigdor Kahalani, izraelský voják a politik.
 Avigdor Jicchaki, izraelský politik.
 Avigdor Bychovskij, ruský šachový velmistr.
 Osmond Avigdor Goldsmid, jeden ze zakladatelů sionismu ve Velké Británii
 Henry d'Avigdor-Goldsmid, britský voják a politik.